Leierseder ist der Familienname folgender Personen: 

 Brigitte Leierseder (* 1953), deutsche Historikerin und Schriftstellerin, bekannt als Brigitte Riebe
 Willibald Leierseder (1930–2015), deutscher katholischer Priester und Medienbeauftragter